FK Botev Ihtiman (Bulgaars: ФК Ботев Ихтиман) is een Bulgaarse betaaldvoetbalclub uit de stad Ihtiman, opgericht in 1921.

Ihtiman
Sofia (oblast)